Lars Wollin kan syfta på:

 Lars Wollin (1734–1818), svensk militär
 Lars Wollin (född 1942), svensk språkforskare

Se även
Lars Wohlin (1933–2018), ekonom och politiker